de letter Ð
 een Franse gemeente: Eth (Noorderdepartement)